AIG Japan Open Tennis Championships 2008 (kobiety)
 AIG Japan Open Tennis Championships 2008 (mężczyźni)